Иоанн Гаврилович Кудрин (10 декабря 1879, Средне-Рождественский завод, село Ножовка Оханский уезд, Пермская губерния, Российская империя — 29 июня 1960, Сидней, Австралия) — священнослужитель Иркутско-Амурской и всего Дальнего Востока епархии Русской православной старообрядческой церкви, протоиерей; настоятель кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла (1923—1957) в Харбине, военный капеллан и главный старообрядческий священник 3-й Армии Восточного фронта Русской армии генерала К. В. Сахарова, главный старообрядческий священник Дальневосточной армии (с 1919), редактор журнала «Дальневосточный Старообрядецъ» (с 1922), издававшегося во Владивостоке Временным Приамурским правительством, церковный публицист.

Биография 
Родился 10 декабря 1879 года в селе Ножовка, возникшем при Средне-Рождественском заводе в Оханском уезде Пермской губернии, в многодетной семье часовенных старообрядцев позднее перешедших в Древлеправославную церковь Христову.

14 февраля 1898 года женился на Анне Зотиковне Ханжиной (1881—1958), дочери старообрядческого псаломщика Зотика Ивановича Ханжина, в семье родились девять детей.

В 1906 году епископом Пермско-Тобольским Антонием (Паромовым) был рукоположен в сан диакона и 12 ноября 1906 года в пресвитера в общину при Саранинском заводе Пермской губернии (ныне в Свердловской области), где построил храм. В 1909 году переведён в село Рухтино Уфимской губернии, где прослужил до 1919 года.

Делегировался на соборы в Москву, был членом архиепископского совета, затем — председателем епархиальнаго совета Пермско-Тобольской епархии.

В 1919 году эвакуировался в город Курган, где вступил в Просветительное отделение 3-й армии адмирала А. В. Колчака, назначен Главным старообрядческим священником 3-й армии Восточного фронта генерала К. В. Сахарова. По поручению военного министерства разработал «Положение о старообрядческом духовенстве, обслуживающем армию и флот».

В 1919 году утвержден Главным старообрядческим священником Дальневосточной армии в непосредственном ведении Начальника Штаба Верховного Правителя с правами командира Отдельной Армии.

Во время Ледяного похода создал санитарный отряд при Воткинской конной дивизии армии генерала Каппеля. После перехода по льду через Байкал, заболел тифом, находился в госпитале в Чите. В 1921 году вернулся на фронт в Нерчинск.

С сентября 1922 года находился в Харбине и епископом Иосифом (Антипиным) принят в клир Иркутско-Амурский и всего Дальнего Востока епархии. 14 марта 1923 года назначен настоятелем кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла в Харбине, к активному строительству которого и преступил.

7 января 1924 года возведен в сан протоиерея.

C июля 1925 года — заместитель председателя Епархиального совета и с 14 января 1927 года, в связи со смертью епископа Иосифа, — временно исполняющий должность Председателя. В 1929 году вёл переписку по нормализации церковной жизни с епископом Афанасием (Федотовым).

Будучи в Маньчжурии, находился в контакте с русскими эмигрантами из Апостольского экзархата Харбина, где выступал с содержательными и актуальными докладами.

В 1958 году вместе с семьей переехал к сыну Александру в Сидней, где в специально приобретенном доме 7 января 1959 года освятил храм честь святых Петра и Павла и совершил первую старообрядческую Божественную литургию в Австралии.

Скончался 29 июня 1960 года и был погребён на кладбище Руквуд в Сиднее.

Сочинения 
Публиковался в Католический вестник Русской епархии византийско-славянского обряда в Маньчжурии.
 Голос старообрядца в защиту своих упований: [По поводу брошюры протоиерея Аристарха Пономарева «Об единоверии»]. Харбин: Изд. Церковно-приходского совета Харбинского старообрядческого прихода, 1939. 173 с.

Семья 
 Жена — Анна Зотиковна Ханжина (1881—1958)
 Дети — Константин (р. 1901), Анна (р. 1904), Лидия (р. 1906), Александр (р. 1908), Антонина (р. 1911), Авфоний (р. 1914), Марфа (р. 1917), Валентина (р. 1917), Павла (р. 1923)

Примечания

Литература 
 И. Г. Кудрин. Жизнеописание священника и отца семейства. Барнаул, 2006. 288 с.
 Хисамутдинов, А. А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: библиогр. слов. Владивосток, 2000. — С. 174.

Ссылки 
 Колупаев, Владимир Евгеньевич Протоиерей Иоанн Кудрин // РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
 Протоиерей Иоанн Кудрин: 100 лет на ниве Христовой

Участники Великого Сибирского Ледяного похода
Священники Русской православной старообрядческой церкви
Старообрядчество в Китае
Старообрядчество в Австралии
Протоиереи по алфавиту
Военное духовенство Российской империи
Русские эмигранты первой волны в Китае
Персоналии:Харбин
Русские эмигранты первой волны в Австралии
Русская древлеправославная церковь
Похороненные на Руквудском кладбище